Elo hace referencia a varios artículos:

Matemáticas o deportes

Sistema de puntuación Elo, sistema para calcular la habilidad relativa de los algunos deportistas, como los ajedrecistas.
 Clasificación Elo del fútbol mundial

Música

Electric Light Orchestra

Tarjeta de crédito

Elo (tarjeta de crédito)

Zoología

Elo (perro), raza canina